Gasteruption är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Gasteruption ingår i familjen bisteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bisteklar
Gasteruption